Натуральне число 1978
 1978 рік до нашої ери
 1978 рік нашої ери